Kingittup Qaqqaa bezeichnet:
 Kingittup Qaqqaa (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kingittup Qaqqaa (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kingittup Qaqqaa (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland